Kömmerling steht für:

 Kömmerling (Unternehmen), chemische Fabrik in Pirmasens

Kömmerling steht für folgende Personen:

 Anja Kömmerling (* 1965), deutsche Autorin für Film, Buch, Theater, siehe Brinx/Kömmerling
 Emil Kömmerling (1902–1979), deutscher Unternehmer
 Mathilde Auguste Hedwig Kömmerling (1896–1993), deutsche Historikerin